Lagtingsformanden (færøsk: løgtingsformaðurin) er det medlem, der leder møderne i  Færøernes lovgivende forsamling Lagtinget. Lagtingets formandskab, der foruden lagtingsformanden består af tre næstformænd, planlægger og leder det daglige arbejde i tinget. Når Lagtinget ikke er samlet, træffer formanden de foranstaltninger, der måtte vise sig påkrævet med hensyn til tingets indre anliggender. Det er også lagtingsformanden, der afgør, om et forslag skal sendes til behandling i et udvalg, samt i hvilket udvalg det skal behandles.

Fra etableringen i 1000-tallet og frem til Lagtingets opløsning i 1816 var det lagmanden, der havde denne opgave, men efter Lagtinget blev genoprettet i 1852, var det amtmanden, der ledede Lagtinget. Amtmanden var den danske konges ombudsmand. I 1923 mistede amtmanden sit sæde i Lagtinget ved en lovændring, og Lagtinget fik retten til at vælge sin egen formand tilbage. Lagtingsformanden og formandsskabet vælges som udgangspunkt for fire år første gang det nye Lagting træder sammen efter et lagtingsvalg, men afgår ved valg i utide.

Litteratur 
 Løgtingið 150 – Hátíðarrit, bind 2 (2002), s. 376–379. (Løgtingssøgan (PDF) )

Lagtingsformænd